So cosa hai fatto (I Know What You Did Last Summer) – romanzo del 1973 di Lois Duncan
So cosa hai fatto (I Know What You Did Last Summer) – film del 1997 diretto da Jim Gillespie 
I Know What You Did Last Summer – singolo di Shawn Mendes e Camila Cabello del 2015